Камерун в настоящее время разделён на 10 регионов (). Регионы образуют территории 58 департаментов (). Департаменты делятся на 327 коммун ().

Регионы

Департаменты

Коммуны 

 
Списки:Камерун